Бардаци су насељено мјесто у општини Теслић, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 2013. у насељу је живјело 327 становника.

Географија

Историја

Становништво

Види још 
 Општина Теслић

Референце

Извори

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)

Општина Теслић
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини